Dit is een lijst van bergen in Zuid-Amerika.

Zie ook 

 Lijst van hoogste bergen ter wereld